Sport Lisborra e Benfica – società polisportiva e squadra di calcio portoghese con sede a Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di calcio a 5 dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di calcio femminile dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di hockey su pista dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di pallacanestro maschile su pista dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di pallamano maschile su pista dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di pallavolo maschile su pista dell'omonima polisportiva di Lisbona
 Sport Lisboa e Benfica – squadra di rugby a 15 su pista dell'omonima polisportiva di Lisbona